Weinreb est un patronyme juif allemand porté par :  

 Daniel Weinreb (1959-2012), informaticien et hacker américain ; 
 Friedrich Weinreb (1910-1988), écrivain et conteur juif hassidique néerlandais ;  
 Tomás Weinreb (1982- ), réalisateur et scénariste tchèque.

Patronyme juif
Patronyme germanique